A 646-os jelzésű elővárosi autóbusz Kunszentmiklós és Dömsöd között közlekedik.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Kunszentmiklós, Petőfi lakótelepvégállomás||37
|align=left|
|-
|1||Kunszentmiklós, Vásártér utca||36
|
|-
|5||Kunszentmiklós, Kálvin tér||36
|align=left|
|-
|5||Kunszentmiklós, Kálvin tér||34
|align=left|
|-
|7||Kunszentmiklós, malom||32
|
|-
|9||Kunszentmiklós, Hold utca||31
|
|-
|11||Kunszentmiklós, Újtelep||29
|
|-
|12||Kunszentmiklós, vasútállomás||27
|align=left|
|-
|14||Kunszentmiklós, vasúti átjáró||26
|
|-
|15||Kunszentmiklós, TEMAFORG||25
|
|-
|16||Növényvédő állomás||24
|
|-
|20||Ötház||23
|
|-
|21||Gubacsi ház||20
|
|-
|∫||Tass, Március 15. utca||17
|align=left|
|-
|23||Tass, autóbusz-váróterem||15
|align=left|
|-
|24||Tass, autóbusz-váróterem||13
|align=left|
|-
|34||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136.||4
|align=left|
|-
|35||Dömsöd, Pósa Lajos utca||3
|align=left|
|-
|36||Dömsöd, vasútállomás elágazás||2
|align=left|
|-
|37||Dömsöd, Vasút utcavégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dömsöd autóbuszvonalai
Kunszentmiklós autóbuszvonalai